IFZ est un sigle qui peut désigner :
 Institut für Zeitgeschichte, un centre de recherche allemand en histoire contemporaine ;
 Imperatorskii Farforovyi Zavod (en français, Manufacture de porcelaine impériale), une manufacture de porcelaine de Saint-Pétersbourg.